Caro (Carlo) Caratti - incisore e acquafortista italiano
 Cristiano Caratti – ex tennista italiano
 Lorenzo Caratti di Valfrei – genealogista italiano